Ngodzo ist der Familienname folgender Personen:
 Joel Ngodzo (* 1989), simbabwischer Fußballspieler
 Johannes Ngodzo (* 1980), simbabwischer Fußballspieler
 Zephaniah Ngodzo (* 1985), simbabwischer Fußballspieler